Frank T. Courtney (1894-1982) foi um piloto militar inglês, pioneiro da aviação.

Na juventude alistou-se no Royal Flying Corps (RFC) para aprender a pilotar.

Na década de 1930 ganhou a King's Cup.

Mortos em 1982
Aviadores do Reino Unido
Pioneiros da aviação